Beschermbrief, een beschermbrief
Sauvegarde (Ruisbroek), een woonkern in de voormalige gemeente Ruisbroek